Ростилово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области. Административный центр Ростиловского муниципального образования и Ростиловского сельсовета.

Расположена на трассе М8 — Москва-Архангельск. Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Подсосенье, Басаргино, Скородумка.

По переписи 2002 года население — 564 человека (267 мужчин, 297 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Учебные заведения 

 МОУ Ростиловская средняя школа.

Предприятия 

 ОАО «Колхоз Ростиловский».
 ЛПУМГ КС-17(СеверГазПром).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ростилово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района